«Крестьянский танец» — название нескольких картин:
 «Крестьянский танец» — картина Питера Брейгеля Старшего, написанная около 1568 года.
 «Крестьянский танец» — картина Питера Пауля Рубенса, написанная в 1637—1638 годах.